Il singolare  del Brussels Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

Caroline Wozniacki è la campionessa uscente, ma ha deciso di non partecipare.

Agnieszka Radwańska ha battuto in finale Simona Halep per 7-5, 6-0.

Teste di serie
Le prime 2 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Agnieszka Radwańska (campionessa)
 Marion Bartoli (secondo turno)
 Angelique Kerber (ritirata)
 Dominika Cibulková (quarti di finale)
 Roberta Vinci (ritirata)

  Jelena Janković (primo turno)
  Peng Shuai (primo turno)
  Kaia Kanepi (semifinale)
  Anastasija Pavljučenkova (primo turno)
  Nadia Petrova (secondo turno)

Qualificazioni

  Urszula Radwańska (quarti di finale)
  Arantxa Rus (secondo turno)

  Irina Falconi (primo turno)
  Sania Mirza (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Brussels Open 2012
WTA Tour 2012